

Lokalizacje

Niemcy 
 Einsiedel – dzielnica Chemnitz
 Einsiedel – dzielnica Naila

Ukraina 
 Einsiedel – wieś

Osoby 
 Eckehard Einsiedel – niemiecki psycholog
 Ernst Einsiedel – niemiecki piłkarz

Inne 
 Einsiedel – pałac
 Einsiedel – ród

Zobacz też 
 Einsiedeln
 Einsiedl